Csehország
 Světlík, település a Český Krumlov-i járásban
 Světlík, Horní Podluží településrésze a Děčíni járásban